Thomas van Savoye (1199-1259), Heer van Piëmont
Thomas Frans van Savoye-Carignano (1596-1656), een prins en krijgsheer
Thomas van Savoye (1854-1931), een Italiaanse prins